Кулкарни () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кулкарни, Бхакти (род. 1992) — индийская шахматистка, гроссмейстер среди женщин.
 Кулкарни, Венкатеш (1945—1998) — американский писатель индийского происхождения.
 Кулкарни, Сонали (род. 1974) — индийская актриса.